Arellano – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra
 Arellano – hiszpańskie działo piechoty

Osoby o tym nazwisku:
 Fernando Chica Arellano – rzymskokatolicki duchowny
 Guillermo Arellano Moraga – chilijski piłkarz
 Jesús Arellano – meksykański piłkarz
 Juan de Arellano – hiszpański malarz
 Magdalena Arellano – meksykańska zapaśniczka
 Omar Arellano – meksykański piłkarz
 Omar Arellano Nuño – meksykański piłkarz i trener
 Oswaldo López Arellano – honduraski polityk, dwukrotny prezydent kraju
 Ricardo Arellano – meksykański sędzia piłkarski